Кирилловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Кирилловское сельское поселение — входит в Климовский район

Липецкая область
 Кирилловское сельское поселение — входит в Становлянский район

Смоленская область
 Кирилловское сельское поселение — входит в Рославльский район

См. также